Rabbi kan syfta på:

 Rabbi – titel på judisk förkunnare och rättslärd

Geografi

Italien 

 Fiume Rabbi, vattendrag, Emilia-Romagna, 
 Rabbi, Trento, kommun, Trentino-Alto Adige, Provincia di Trento, 

Robotskapade Italienförgreningar